Hackney pode ser:

 Hackney, um borough da Região de Londres;

 Hackney (carruagem), carruagem de aluguer de 1605.

Desambiguação